Майкъл Ченг () е професионален американски тенисист, който достига място сред първите 10 в света. Ченг е роден на 22 февруари 1972 г. и побеждава на Ролан Гарос през 1989 г. на 17-годишна възраст.

Майкъл Ченг е роден в Хоубоукън, Ню Джърси. Неговите родители са живели в Тайван преди да дойдат да учат химия в САЩ.

Външни препратки 
 Официален сайт

Американски тенисисти
Хора от Ню Джърси
Китайци в САЩ